Conboy ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Conboy (1882–1949), 47. Bürgermeister von Toronto
 Kevin Conboy (* 1987), dänisch-englischer Fußballspieler
 Tim Conboy (* 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler